Zyllnhardt steht für:

 Zyllnhardt (Adelsgeschlecht), ein deutsches Adelsgeschlecht

Zyllnhardt ist der Familienname folgender Personen: